Вальруа () — коммуна во французском департаменте Верхняя Марна региона Шампань — Арденны
 Вальруа () — коммуна во французском департаменте Ду региона Франш-Конте
 Вальруа () — коммуна во французском департаменте Мёрт и Мозель региона Лотарингия